Stepànkovo (Mélenki), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Stepànkovo (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Stepànkovo (Múrom), localitat de la província de Vladímir, a Rússia